Jansson är ett vanligt svenskt efternamn som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Jansson 48 898
 Janson 786
 Janzon 386
 Jahnsson 74
 Jahnson 20
 Jahnzon 2 
Tillsammans med 4 personer som stavar namnet på annat sätt blir detta 50 170 personer, vilket ger namnet plats nummer 13 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnet var ursprungligen ett patronymikon med betydelsen Jans son.

Till namnen ovan kan läggas följande namn, som ofta har samma uttal, och som innehas av följande antal personer
 Jeansson 418
 Jaensson 290
 Jeanson 30
 Jaenson 14
 Jaenzon 1
Dessa namn har här också räknats som varianter av namnet Jansson.

Personer med efternamnet Jansson eller varianter av detta namn

A
 Acke Jansson (1922–2006), bokillustratör och skulptör
 Adolf Janson (1860–1924), hantverkare, lantbrukare, politiker
 Agnes Janson (1861–1947), svensk operasångerska
 Albin Jansson (1897–1985), ishockeymålvakt
 Alfred Jansson, flera personer
 Alfred Janson (1937–2019), norsk kompositör och musiker
 E. Alfred Jansson (1878–1970), grosshandlare och historisk författare
 Allan B. Janzon (1920–2010), översättare
 Alvar Jansson (1922–1991), konstnär (målare)
 Anders Jansson, flera personer
 Anders Janson (född 1940), skådespelare
 Anders Janson (arkitekt)
 Anders Jansson (komiker) (född 1967), komiker
 Anders Jansson (kulturjournalist) (född 1963), dokumentärfilmare och skribent
 Anders Jansson (skulptör) (född 1963)
 Ann Jansson, flera personer
 Ann Jansson (född 1957), fotbollsspelare
 Ann Jansson (född 1945), keramiker
 Anna Jansson (född 1958), sjuksköterska och författare
 Anna Jansson (läkare)
 Anna Charlotta Jansson (1851–1879), skådespelare
 AnnaMaria Jansson (född 1979), författare, journalist och sportkommentator
 AnnMari Jansson (1934–2007), systemekolog, professor
 Anton Jansson (1880–1963), entomolog och tidningsman
 Arne Jansson (född 1942), politiker
 Arne A. Jansson (född 1935), journalist
 Astrid Janzon (1907–2000), sjuksköterska, rektor
 August Jansson (1851–1915), konstnär
 August Jansson (1865–1942), författare och ingenjör
 August von Janson (1844–1917), tysk militär och författare
 Augusta Jansson (1859–1932), företagare
 Axel Jansson, flera personer
 Axel Jansson (socialdemokrat) (1889–1958), politiker och ombudsman
 Axel Jansson (skytt) (1882–1909)
 Axel Jansson (kommunist) (1916–1968), redaktör och politiker

B
 Barbro Jansson (1922–2008), socialdemokratisk politiker, kommunalråd
 Bele Jansson (1915–1984), militär
 Bengan Janson (född 1963), dragspelare
 Bengt Jansson,flera personer
 Bengt Jahnsson (1928–1991), teaterkritiker, författare och poet
 Bengt Janson (1957–2005), antikhandlare och lärare
 Bengt Janzon (1913–1997), journalist, skådespelare, manusförfattare, regissör
 Bengt Jansson (läkare) (1932–2009), psykiater
 Bengt-Owe Jansson (1931–2007), ekolog och professor
 Benny Jansson, kompositör, sångtextförfattare och musiker
 Bernhard Jansson (1890–1949), kompositör och violinist
 Bertil Jansson, fölera personer
 Bertil Jansson (kulstötare) (1898–1981)
Bertil Jansson (1924–1984), sportjournalist
 Birgitta "Betty" Janson (1836–1927), författare
 Birger Jansson (1871–1957), företagare och kommunalpolitiker
 Bo Jansson (född 1952), lärare, fackförbundsledare
 Bo Janzon (född 1943), försvarsforskare
 Bo Jansson (femkampare) (född 1937), modern femkampare
 Bror Gunnar Jansson (född 1986), musiker och låtskrivare
 Börje Jansson (född 1942), roadracingförare
 Börje Jansson (schackspelare) (född 1942)

C
 Calle Jansson (född 1970), mediechef och affärsman
 Camilla Sköld Jansson (född 1957), socionom och politiker
 Carl Jahnzon (1881–1955), friidrottare
 Carl Jansson (1858–1942), lantbrukare och politiker
 Carl Jansson-Öhlin (1865–1908), bondkomiker med pseudonymen Lars Bondeson
 Carl-Gunnar Janson (född 1926), sociolog
 Carl-Gustaf Jansson (född 1935), silversmed
 Carl Olof Jansson (1890–1978), svenskamerikansk snickare, överlevde Titanics förlisning
 Christer Jansson (född 1943), åländsk politikeroch jurist
 Christian W. Jansson (född 1949), företagsledare och donator
 Claes Jansson, flera personer
 Claes Janson (född 1947), sångare
 Conny Jansson, ishockeyspelare
 Cornelis Janson Ceulen (1593–1661), nederländsk porträttmålare

D
 Daga Janson (1918–2011), journalist, författare och översättare
 David Janson (född 1950), brittisk skådespelare
 David Jansson (arkitekt) (1875–1949), svensk arkitekt
 David Jansson (1821–1883), finländsk köpman och redare 
 Drude Janson (1846–1934), norsk författare

E
 E. Alfred Jansson (1878–1970), grosshandlare och historisk författare
 Ebba Jansson (född 1970), politiker och kommunalråd
 Elias Janzon (1859–1929), filolog och översättare
 Elisabeth Jansson (född 1976), operasångerska
 Elli Jansson
 Emma Jansson
 Erik Jansson, flera personer
 Erik Jansson (cyklist) (1907–1993)
 Erik Jansson (politiker) (1910–1983), ombudsman och politiker
 Erik Jansson (predikant) (1808–1850), svensk-amerikansk predikant och sektstiftare
 Erika Janson (1962–2000), möbelsnickare och musiker
 Eugène Jansson (1862–1915), konstnär
 Eva Jansson (född 1950), dansare och skådespelare
 Eva-Lena Jansson (född 1963), politiker

F
 Folke Jansson, flera personer
 Folke "Masen" Jansson (1917–1983), ishockeyspelare
 Folke "Pytta" Jansson (1897–1965), friidrottare
 Frans Gustaf Janson (1844–1910), godsägare och politiker
 Fredric Jaensson (född 1972), ishockeyspelare, sportchef
 Fridolf Jansson (1904–1991), politiker

G
 Gottfrid Jansson (1876–1944), byggmästare och politiker
 Gudmund Gustaf-Janson (1904–2004), ingenjör, uppfinnare och författare
 Gunnar Jansson, flera personer
 Gunnar Jeanson (1898–1939), musikforskare och skriftställare
 Gunnar Jansson (fotbollsspelare) (1907–1998)
 Gunnar Jansson (friidrottare) (1897–1953)
 Gunnar Jansson (militär) (1941–2006), svensk militär
 Gunnar Jansson (politiker) (född 1944), åländsk jurist och politiker
 Gustaf Jansson, flera personer
 Gustaf Jaensson (1891–1981), hovkonservator
 Gustaf Janson (1866–1913), författare
 Gustaf Jansson (1823–1912), hemmansägare och politikerbudsman
 Gustav Jansson (fotbollsspelare) (född 1986)
 Gustaf Jansson (friidrottare) (1922–2012)
 Gustaf Jansson (ingenjör) (1850–1934), metallurg
 Gustaf Jansson (politiker) (1839–1926), hemmansägare och politiker
 Gustaf Janson (sjökapten) (1862–1942), sjökapten och redare
 Gustaf Janzon (1813–1877), präst och författare
 Gustaf Jeansson (1871–1946), godsägare
 Gösta Jansson (född 1952), skådespelare
 Gösta Jeansson (1901–1976), företagsledare och vicekonsul
 Gösta Jansson (läkare)(1887–1971), finländsk röntenläkare, professor
 Gösta Gustaf-Janson (1902–1993), författare

H
 Hank Janson, engelsk pseudonym och fiktiv person
 Hans Jansson i Bräcketorp (1792–1854), lantbrukare, politiker och talman
 Harry Jansson (född 1959), åländsk politiker
 Helena Jansson (född 1985), orienterare
 Helge Jansson (1904–1989), friidrottare
 Helge Donatus Janson (1852–1928), kyrkoherde
 Henrik Jaenzon (1886–1954), film- och stillbildsfotograf
 Henrik Jansson (1916–2000), organist
 Henrik Jansson (författare) (född 1955), finländsk svenskspråkig författare
 Henrik Jansson (politiker) (född 1973), politiker
 Henrik Jansson-Schweizer (född 1969), manusförfattare och producent
 Herman Jansson (1887–1957), ingenjör
 Hjalmar Jansson (1863–1928), lektor
 Horst Woldemar Janson (1913–1982), amerikansk konsthistoriker
 Håkan Jaensson (född 1947), journalist och författare
 Håkan Jansson (1950–2018), politiker

I
 Isak Jansson(född 1984), ståuppkomiker
 Isak Jansson (fotbollsspelare) (född 2002)
 Ivar Jansson, flera personer
Ivar Jansson (1893–1978), lantbrukare och socialdemokratisk riksdagsledamot (Örebro län)
Ivar Jansson (1894–1972), folkskollärare och socialdemokratisk riksdagsledamot (Norrbottens län)

J
 Jan Jansson, flera personer
 Jan Jansson (fotbollsspelare) (född 1968)
 Jan Jansson i Saxhyttan (1854–1918), lantbrukare och politiker
 Jan Helge Jansson (1933–2001), fotograf, grafiker, konsthantverkare och författare
 Jan-Magnus Jansson (1922–2003), finländsk statsvetare och politiker
 Jan O. Jansson (född 1951), dokusåpadeltagare, "Naken-Janne"
 Janne Jansson (1836–1909), disponent och politiker
 Jean Jahnsson (1854–1944), juvelerare, konstsamlare och generalkonsul
 Jenny Jansson (född 1990), fotbollsspelare
 Jens Jansson (född 1972), trumslagare
 Jesper Jansson (född 1971), fotbollsspelare
 Jimmy Jansson, flera personer
 Jimmy Jansson (handbollsspelare) (född 1976)
 Jimmy Jansson (musiker) (född 1985), musiker och sångare
 Jimmy Jansson (politiker) (född 1978), socialdemokratisk politiker
 Jimmy Jansson (speedwayförare)
 Johan Jansson, flera personer
 Johan Jeansson (1831–1896), grosshandlare och riksdagsman
 Johan Jansson (simhoppare) (1892–1943)
 Johan Jansson i Saxån (1833–1906), bruksägare och politiker
 Johan Christian Jansson (1845–1899), teatermålare
 Johan Christian Janzon (1853–1910), journalist
 Johanna Jansson (född 1987), låtskrivare och sångare under namnet Dotter
 Johannes Jansson, flera personer
 Johannes Jansson (skarprättare) (1817–1868)
 Johannes Jansson (tonsättare) (född 1950)
 Johannes Jansson i Ellenö (1810–1886), godsägare och politiker
 John Jeansson (1865–1953), företagsledare, vicekonsul och riksdagsman
 John G. Jansson (1868–1940), idrottsledare
 Jonas Janzon (1798–1885), präst och politiker
 Josef Jansson eller Jahnzon (aktiv 1910), friidrottare
 Julius Jaenzon (1885–1961), filmfotograf och regissör
 Juri Jaanson (född 1965), estnisk roddare

K
 Karin Janzon (1914–2009), översättare
 Karl Jansson (1854–1933), frikyrkoledare
 Karl Algot Jahnsson (1883–1957), juvelerare
 Karl-Axel Jansson (1941–2011), journalist
 Karl Emanuel Jansson (1846–1874), åländsk konstnär
 Karl Nikolaus Jahnson (1857–1927), teckningslärare och konstnär
 Kim Jansson (född 1991), skådespelerska
 Kjell Jansson, flera personer
 Kjell Jansson (musiker) (född 1950), kompositör och jazzmusiker
 Kjell Jansson (skådespelare) (1933–1978)
 Kjell Jansson (ämbetsman) (född 1949), statssekreterare m.m.
 Knut Jaensson (1893–1958), författare, litteraturkritiker
 Knut Janson (1882–1966), konstnär
 Kristina Jansson, flera personer
 Kristina Jansson (konstnär, född 1946), skulptör och målare
 Kristina Jansson (konstnär, född 1967), bildkonstnär
 Kristofer Janson (1841–1917), norsk-amerikansk författare, pastor och föreläsare
 Kurt Jansson (1915–1998), finländsk FN-tjänsteman

L
 Laila Jansson (född 1936), politiker
 Lars Jansson, flera personer
 Lars Jansson (ekonom) (1927–2016), ekonom och författare
 Lars Jansson (författare) (1926–2000), finländsk tecknare och författare
 Lars Jansson (jazzmusiker) (född 1951), pianist, kompositör, pedagog
 Lars-Gunnar Jansson (född 1940), ishockeytränare, senare radiokommentator
 Lars Johan Jansson (1840–1918), hemmansägare och politiker
 Larseric Janson (född 1923), radioman och översättare
 Lena Jansson, jazzsångerska
 Lennart Jansson (född 1932), möbelformgivare
 Lennart Jansson (1932–1999), musiker
 Lennart Jeansson (född 1941), industriman
 Linda Jansson (född 1972), sångare och låtskrivare

M
 Margaretha Jansson
 Maria Jansson (född 1968), statsvetare och feminist
 Maria Jansson eller Jeansson (1788–1842), naturläkare även känd som Kisamor
 Marlena Jansson (född 1970), orienterare
 Martin Jansson (1868–1953), meteorolog och statistiker
 Mats Jansson (född 1951), företagsledare
 Mats Jansson (litteraturvetare) (född 1956), professor
 Matts Jansson (född 1957), friidrottare
 Maud Jansson (född 1969), dartspelare
 Michael Jansson (född 1973), skådespelare och dansare
 Mikael Jansson, flera personer
 Mikael Jansson (författare) (född 1956), företagshistoriker
 Mikael Jansson (politiker) (född 1965), ingenjör och politiker
 Mårten Jansson (född 1965), kompositör och kördirigent
 Märta Jansson (1910–2003), konstnär

N
 Nanna Jansson (född 1983), ishockeyspelare
 Nettan Lindgren Jansson (född 1957), racerförare
 Nikolaj Janson (1882–1938), rysk folkkommissarie
 Nils Jansson, flera personer
 Nils Janson
 Nils Jansson (artist), hiphop- och reggaemusiker
 Nils Jansson (friidrottare) (1894–1987)
 Nils Jansson i Rökslid (aktiv 1865–1866), hemmansägare och politiker
 Nils Oskar Jansson (1862–1927), finländsk folkbildningsman
 Nils-Ove Jansson (född 1946), militär
 Ninel Jansson (född 1943), fackförbundsledare
 Norma Jansson

O
 Olle Janson (1910–1962), skådespelare
 Olle Jansson (1918–1996), ingenjör och politiker
 Oscar Janson
 Oscar Jansson (född 1990), fotbollsspelare
 Oskar Jaensson (1909–1990), skolman

P
 Patrik Jansson (född 1983), innebandyspelare
 Paul Janson (1840–1913), belgisk politiker
 Paul Jansson (1924–2006), elektriker och politiker
 Paul-Émile Janson (1872–1944), belgisk politiker
 Per Janzon (1844–1889), operasångare
 Per Jansson (född 1966), nationalekonom och ämbetsman
 Per-Axel Janzon (född 1952), svensk journalist
 Per-Erik Jansson (född 1950), hydrolog
 Per Olof Janson (1940–2020), professor
 Per Olov Jansson (1920–2019), finländsk fotograf och författare
 Pontus Jansson (född 1991), fotbollsspelare

R
 Richard Jansson (född 1984), fotbollsspelare
 Robert Jansson, flera personer
 Robert Janson (författare) (född 1948), journalist och författare
 Robert Jansson (centerpartist) (1889–1958), hemmansägare och politiker
 Robert Janson (präst) (1874–1961), kontraktsprost och domkyrkokomminister
 Robert Jansson (socialdemokrat) (1868–1946), möbelsnickare och politiker
 Robert Jansson (företagsledare) (1901–1986), finländsk företagsledare
 Roger Jansson (född 1943), åländsk politiker
 Roland Janson (1939–2019), skådespelare och dramatiker
 Rolf Janson (1925–2017), bokförläggare
 Rune Jansson, flera personer
 Rune Jansson (brottare) (1932–2018)
 Rune Jansson (konstnär) (1918–2014), målare, grafiker och författare
 Rune Jansson (skådespelare) (1924–1992)

S
 Sam Jansson (1876–1939), biblioteksman och esparantist
 Sam Owen Jansson (1906–1985), biblioteksman
 Sid Jansson (1939–2019), trubadur, underhållare och visforskare
 Signe Jansson (1936–1993), barnmorska
 Signe Hammarsten-Jansson (1882–1970), svensk-finländsk tecknare 
 Sixten Jansson, åländsk konstnär och popmusiker
 Sixtus Janson (1883–1957), idrottsledare och företagare
 Sophia Jansson (född 1962), reklamformgivare
 Stefan Jansson (född 1970), fotbollsspelare och tränare
 Steve Jansson (född 1944), skådespelare, regiassistent och manusförfattare
 Stig Janson (1920–1977), konstnär
 Susanne Jansson (1972–2019), journalist och författare
 Svante Janson (född 1955), matematiker
 Svea Jansson (1904–1980), finlandssvensk vissångare och traditionsförmedlare
 Svea Jansson (konstnär) (1920–1986), målare
 Sven Jansson, flera personer
 Sven Janzon (1902–1988), affärsman
 Sven Jansson (agronom) (1919–2000), jordbruksforskare
 Sven Jansson (tidningsman) (1897–1989)
 Sven B.F. Jansson (1906–1987), runforskare och riksantikvarie
 Sven-Åke Jansson (1937–2014), militär
 Sverker Janson (1908–2005), arkeolog och museiman
 Sören Janson (född 1933), kristen poet, vissångare, författare och konstnär
 Sören Jansson (född 1939), militär

T
 Theodor Janson (1858–1922), frälsningsofficer och redaktör
 Theodor Jeansson (1875–1939), företagsledare
 Thomas Jaenson (född 1948), biolog
 Thore Janson (1914–2002), klarinettist
 Thorolf Jansson (1877–1931), teatermålare
 Thure Jansson (1886–1971), tidningsman
 Tommy Jansson (1952–1976), speedwayförare som förolyckades
 Tore Janson (född 1936), lingvist, professor
 Torkel Jansson (född 1947), historiker
 Torsten Jansson (född 1962), entreprenör
 Tove Jansson (1914–2001), finländsk författare och konstnär
 Ture Janson (1886–1954), finländsk författare
 Tuwe Jansson (1884–1955), ämbetsman

U
 Ulf Janson (född 1949), tävlare och idrottsledare inom casting
 Ulf Jansson (född 1951), tecknare
 Ulrik Jansson (född 1968), fotbollsspelare
 Ulrika Jansson (född 1975), konstnär
 Uno Janson (1894–1974), konstnär, senare med namnet Uno Stallarholm

V
 Valter Jansson (1907–1996), lingvist, professor i svenska
 Vide Jansson (1924–2007), grafiker, målare och skulptör
 Viktor Jansson (1886–1958), finländsk skulptör

W
Werner Janson
 Wide Janson (1924–2007), konstnär
 Wilhelm Jaensson (1853–1931), målare
 Wilhelm Jansson (1877–1923), fackföreningsman, tidningsman, verksam i Tyskland

Å
 Åke Janson
 Åke Janzon (1915–1983), kulturredaktör, litteratur- och teaterkritiker
 Åke Jansson (1916–1998), friidrottare, kallad Spånga
 Åke Jansson (född 1950), militär

Se även 
 AB Axel G Jansson, tidigare verkstadsföretag (1909–1978)
 Fia Jansson från Söder, svensk film från 1944
 Fröken Jansson, fiktiv person, Ture Sventons sekreterare
 Janssons frestelse, maträtt
 Janssons frestelse (film, 1928), svensk film
 Janssons frestelse (film, 1936), svensk film med annan handling än den tidigare
 Jungman Jansson, dikt, också tonsatt av Dan Andersson
 Malte Janzzon, fiktiv konstmålare i likaledes fiktiva Grönköping
 Mariss Jansons (född 1943), lettisk orkesterdirigent
 Pricken Jansson knackar på, SR:s julkalender 1983
 Skeppar Jansson, svensk film från 1944
 Toast Pelle Janzon, maträtt

Källor 

Svenska efternamn
Sonnamn